

Стшижево — село в гміні Вжесня Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Стшижево — село в гміні Збоншинь Новотомиського повіту Великопольського воєводства